Storbritanniens landslag i handboll kan syfta på:

Storbritanniens herrlandslag i handboll
Storbritanniens damlandslag i handboll